De Tirreno-Adriatico 2012 was de 47e editie van deze etappekoers die in Italië wordt verreden en maakte deel uit van de UCI World Tour 2012. De wedstrijd duurde van 7 tot en met 13 maart en bestond uit zeven etappes, waaronder een ploegentijdrit en een individuele tijdrit. Titelverdediger was de Australiër Cadel Evans.

Deelnemende ploegen 
Naast de achttien teams uit de World Tour hebben vier ProContinentale ploegen een wildcard gekregen.

Startlijst

Etappe-overzicht

Klassementen

Etappe-uitslagen

1e etappe

2e etappe

3e etappe

4e etappe

5e etappe

6e etappe

7e etappe 

2012
UCI World Tour 2012
Meerdaagse wielerwedstrijd in 2012